Мідія — рід морських двостулкових молюсків із родини Мідієвих
 Мідія — стародавня держава на Близькому Сході
 Мідія —  на супутнику Юпітера Іо